Solare steht für:
 Juan María Solare (* 1966), argentinischer Pianist und Komponist
 Operation Solare, eine multinationale Operation gegen Drogenhandel